Błaszkiewicz:
 Fabian Błaszkiewicz (ur. 1973) – jezuita
 Feliks Błaszkiewicz
 Jan Antoni Błaszkiewicz
 Tadeusz Błaszkiewicz
 Wanda Rutkiewicz-Błaszkiewicz